Енно Таммер (;  1960) — естонський журналіст.
Гаральд Таммер (; 9 січня 1899 — 6 червня 1942) — естонський лекгоатлет, важкоатлет і журналіст, бронзовий призер Літніх Олімпійських ігор 1924 та чемпіон світу 1922 року у важкій атлетиці.